Zdrobnienie jednego z imion kobiecych:
 Anatolia
 Otylia
 Tolisława
 Otolia
 Tola (postać biblijna) – sędzia plemienia Efraim
 Tola (postać animowana) – koleżanka Bolka i Lolka
 Tola – wokalistka Blog 27

Zobacz też 
 Tola R 615 – to przenośny odbiornik radiowy produkowany niegdyś w Zakładach Radiowych ELTRA